Со́скин — русская и еврейская фамилия. Русская — производная от существительного «соска», еврейская — матронимическая (от женского имени «Сося», уменьшительной формы имени ).

Известные носители:
 Соскин, Авраам (1881—1963) — еврейский фотограф, который запечатлел создание еврейской общины в Палестине и историю Тель-Авива.
 Соскин, Алексей Иванович (1761—1822) — историк Сольвычегодска.
 Соскин, Варлен Львович (1925—2021) — советский и российский историк.
 Соскин, Генри (более известен под фамилией Линкольн; 1930—2022) — британский писатель, телеведущий, сценарист и бывший актёр второго плана.
 Соскин, Зелиг (Евгений; 1873—1959) — агроном и сионистский деятель, лауреат Государственной премии Израиля.
 Соскин, Марат Самуилович (1929—2020) — советский и украинский физик, член-корреспондент АН УССР (1988).
 Соскин, Олег Игоревич (род. 1954) — украинский политический деятель, экономист и политолог.



См. также 
 Соскино